La obra de Franz Liszt ordenada del S.1 al S.999 está dividida en dos listas: 
Lista de obras originales S.1-S.350.
Lista de otras obras, S.351-S.999.